Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-srbský pár Michaël Llodra a Nenad Zimonjić, který nestartoval společně. Zimonjićovým spoluhráčem se stal švédský deblový specialista Robert Lindstedt, s nímž Srb získal titul. Llodra nastoupil s Argentincem Juanem Martínem del Potrem, ale před úvodním kolem z turnaje odstoupili.

Deblový titul si připsala třetí nasazená srbsko-švédská dvojice Robert Lindstedt a Nenad Zimonjić, která ve finále přehrála nizozemský pár Thiemo de Bakker a Jesse Huta Galung startující na divokou kartu. Obě dvojice si rozdělili první dvě sady 5–7, 6–3 a rozhodl až závěrečný supertiebrak v poměru [10–8].

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić '''(vítězové)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2013
ATP World Tour 2013